De (King) Hassan II Trophy is sinds 1971 een jaarlijkse golfwedstrijd voor golfprofessionals.

Sinds 2010 maakt het toernooi deel uit van de Europese PGA Tour. De wedstrijd vond t/m 2010 plaats op de Old Course van de Royal Golf Dar Es Salam in Rabat, Marokko. Op de Royal Golf werd in 1987 en in 1992 t/m 2001 ook het Marokkaans Open van de Europese Tour werd gespeeld.

Voor de dames-professionals wordt sinds 1993 de Princess Lalla Meryem Cup georganiseerd. Dit is het eerste internationale golftoernooi voor vrouwen in de Arabische wereld. Het werd toen gespeeld op de Royal Golf Mohammedia. Vanaf 2010 maakt dit toernooi deel uit van de Ladies European Tour.

In 2011 verhuizen beide toernooien naar Agadir. De heren gaan naar de Golf du Palais Royal en Golf de l'Ocean, de dames naar de Golf du Soleil.

Een van de professionals die een plaats in het toernooi krijgt is sinds 2011 de winnaar van een drietal najaarstoernooien in de Verenigde Staten, de zogenaamde eGolf Professional Tour Fall Series, ook wel de 'Road to Morocco' genoemd. In 2011 behaalde rookie Drew Weaver drie top-10 plaatsen in die toernooien en won daarmee een plaats in de Hassan II Trofee.

Winnaars

   
Het prijzengeld bedraagt in 2008 $600.000 bij de heren ($150.000 voor de winnaar) en $120.000 bij de dames ($28.000 voor de winnares). In 2004 en 2009 werd het toernooi geannuleerd.

Externe link 
  Officiële website

Golftoernooi van de Europese PGA Tour
Golftoernooi in Marokko